

Geografia
 Oppenheim – città della Renania-Palatinato
 Oppenheim – città dello stato di New York

Personalità
 Adolf Leo Oppenheim (1904-1974) – assiriologo austriaco
 Dennis Oppenheim (1938-2011) – artista statunitense
 Ferdi Oppenheim (...-...) – allenatore di calcio austriaco
 Max von Oppenheim (1860-1946) – diplomatico e archeologo tedesco
 James Oppenheim (1882-1932) – poeta, scrittore ed editore statunitense
 Meret Oppenheim (1913-1985) – artista tedesca di origini austriache

Famiglie
 Oppenheim (famiglia) – famiglia di banchieri tedeschi

Cinema 
 La famiglia Oppenheim (in russo: Семья Оппенгейм?, traslitterato: Sem'ja Oppengejm) – film sovietico del 1938 diretto da Grigorij L'vovič Rošal', tratto dal romanzo I fratelli Oppenheim di Lion Feuchtwanger

Voci correlate 
 Oppenheimer